Karl Heim kan syfta på bland andra:

* Karl von Heim (1820–1895), tysk jurist och politiker
 Karl Heim (1874–1958), tysk protestantisk teolog

Se även 

 Carl Heim (1858–1924), tysk elektroingenjör och högskolelärare